The Texas Chain Saw Massacre (alternative Schreibweise The Texas Chainsaw Massacre) ist der Originaltitel folgender Filme:

 Blutgericht in Texas (1974) von Tobe Hooper
 Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre (2003) von Marcus Nispel

Außerdem ist Texas Chainsaw Massacre Teil des Titels der folgenden Filme:
 Texas Chainsaw Massacre (Filmreihe)
 Texas Chainsaw Massacre 2 (1986) von Tobe Hooper
 Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III (1990) von Jeff Burr
 Texas Chainsaw Massacre – Die Rückkehr (1994) von Kim Henkel
 Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006) von Jonathan Liebesman
 Texas Chainsaw 3D (2013) von John Luessenhop
 Texas Chainsaw Massacre (2022) (2022) von David Blue Garcia